William Mansfield (1819-1876) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, 1. baron Sandhurst
 William Mansfield (1855-1921) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Sandhurst
 William Thomas Mansfields – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Cleveland

Zobacz też